Sainte-Croix (Zwitserland), een Zwitserse gemeente

 Sainte-Croix (Ain)
 Sainte-Croix (Aisne)
 Sainte-Croix (Aveyron)
 Sainte-Croix (Dordogne)
 Sainte-Croix (Drôme)
 Sainte-Croix (Lot)
 Sainte-Croix (Saône-et-Loire)
 Sainte-Croix (Tarn)
ook:
Sainte-Croix-à-Lauze,  Alpes-de-Haute-Provence
Sainte-Croix-aux-Mines,  Haut-Rhin
Sainte-Croix-de-Caderle,  Gard 
Sainte-Croix-de-Mareuil,  Dordogne 
Sainte-Croix-de-Quintillargues, Hérault 
Sainte-Croix-du-Mont,  Gironde 
Sainte-Croix-du-Verdon,  Alpes-de-Haute-Provence
met het Lac de Sainte-Croix, stuwmeer
Sainte-Croix-en-Jarez,  Loire 
Sainte-Croix-en-Plaine,  Haut-Rhin
Sainte-Croix-Grand-Tonne,  Calvados 
Sainte-Croix-Hague,  Manche 
Sainte-Croix-sur-Aizier, Eure 
Sainte-Croix-sur-Buchy,  Seine-Maritime
Sainte-Croix-sur-Mer,  Calvados
Sainte-Croix-sur-Orne, Orne
Sainte-Croix-Vallée-Française,  Lozère
Sainte-Croix-Volvestre, Ariège

Zie ook 
Saint Croix, een van de Maagdeneilanden (in het Frans ook Sainte-Croix)
Sainte Croix (doorverwijspagina)
Heilige Kruiskerk (doorverwijspagina) (Frans: Église Sainte-Croix)